Olotla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Olotla, Tlanchinol, ort, Hidalgo, 
 Olotla, Metztitlán, ort, Hidalgo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar